Эльвира Ансовна Кронберга (встречается вариант написания имени Элвира Кронберга ; 18 января 1910 — 5 января 1978) — советская и латвийская театральная актриса.

Биография 
Элвира Кронберга родилась 18 января 1910 года в Вентспилсе, в семье столяра Ансиса Кронбергиса.

Окончила Ленинградскую латышскую рабочую школу (1928). После учёбы в актёрской студии (1932) — актриса Ленинградского латышского театра (1932—1934). Работала в Чебоксарском русском драматическом театре (1934—1945), Государственном художественном театре Латвийской ССР (1945). С 1946 года актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР.

Была замужем за актёром и режиссёром Борисом Праудином.

Ушла из жизни 5 января 1978 года. Похоронена на кладбище Райниса в Риге.

Признание и награды 
 1943 — Заслуженная артистка Чувашской АССР
 1950 — Заслуженная артистка Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Государственный художественный театр Латвийской ССР 
 1945 — «Инженер Сергеев» Всеволода Рока — Нина

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1946 — «Старые друзья» Леонида Малюгина — Тоня
 1947 — «Доходное место» А. Н. Островского — Юленька
 1948 — «Накануне» по роману И. С. Тургенева — Елена
 1948 — «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера — Леди Мильфорд
 1954 — «На опасном рубеже» В. Любимова — Мать Виктора
 1954 — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Анна
 1955 — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Няня
 1957 — «В поисках радости» Виктора Розова — Клавдия Васильевна
 1957 — «Эмиль и берлинские мальчишки» Эриха Кестнера — Госпожа Тишбейн
 1957 — «В доме господина Драгомиреску» Хория Ловинеску — Адель
 1957 — «Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны — Бабушка
 1958 — «Сомбреро» Сергея Михалкова — Ольга Михайловна
 1959 — «Копьё чёрного принца» Л. Прозоровского и П. Хомского — Эльза Карловна
 1959 — «На улице Уитмена»  — Кора
 1960 — «Дневник Анны Франк» Ф. Гудрича и А. Хакета — Госпожа Франк
 1960 — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена — Тётя Полли
 1961 — «Мишка, Серёга и я — Гарик» В.Маланкина и Г.Цеплиовича — Елизавета Антоновна
 1961 — «Третье желание» В.Блажека — Мать
 1962 — «Глеб Космачёв» Михаила Шатрова — Елена Михайловна Светлова
 1962 — «Я сам» Дмитрия Щеглова — Анна Ивановна Стрелкова, мать Алёши
 1963 — «Перед ужином» Виктора Розова — Анна Ивановна
 1963 — «Всё это не так просто» Г. Шмелёва — Елизавета Афанасьевна, мать Зои Лезгиной (Зайки)
 1964 — «Толя, Володя» Геннадия Мамлина — Тихоновна
 1964 — «Тень» Евгения Шварца — Первая дама
 1965 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Турусина
 1965 — «Гусиное перо» Семёна Лунгина — Хранительница музея
 1972 — «Валентин и Валентина» Михаила Рощина — Бабушка

Примечания

Литература и источники 
 Teātris un kino biogrāfijās : enciklopēdija / sast. un galv. red. Māra Niedra; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Preses nams, 1999-. — (Latvija un latvieši). 2.sēj. К-Ņ. — 2002. — 462 lpp. : il. ISBN 9984-00-331-0

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Заслуженные артисты Чувашской АССР
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Похороненные на кладбище Райниса